Лев Перовский: Перовский, Лев Алексеевич (1792—1856) — министр внутренних дел Российской империи, граф.
 Перовский, Лев Николаевич (1816—1890) — Санкт-Петербургский губернатор, член совета министерства внутренних дел.